Generalkommission kann bezeichnen:

 ein Gericht in Preußen, zuständig für die Regulierung der gutsherrlichen, bäuerlichen Verhältnisse und die Ablösung von Reallasten, siehe Generalkommission (Preußen)
 die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands